Ахшунвар (титул)
 Хингила I